Францкевич-Радзиминский () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Францкевич-Радзиминский, Гедеон Михаил (?—1712) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, староста слонимский.
 Францкевич-Радзиминский, Николай (ок. 1585—ок. 1630) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, староста мстиславский, василишский и радомльский.